GAL — акронім латинкою. Значення:

 GAL — омонімічний акронім в інтернет-спілкуванні, від , співзвучний з  — дівчина, молода жінка.
 GAL (Іспанія) — від  (Антитерористичні групи звільнення); спеціальне парамілітарне утворення в Іспанії.

Див. також 
 Галь